El término Calpurnia puede referirse a:

 Calpurnia, género de plantas fanerógamas con siete especies perteneciente a la familia Fabaceae.
 Calpurnia (asteroide), asteroide número 2542 del catálogo del Minor Planet Center.
 Calpurnia (banda), banda musical canadiense.
 Calpurnia (esposa de Julio César), última esposa de Julio César.
 Calpurnia (gens), clan de familias nobles de la Antigua Roma.